Die U.S. Indoors 1986 waren ein Tennis­turnier der Damen in Princeton, New Jersey. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 3. bis 9. März 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Princeton (New Jersey)